Èurit (fill d'Hermes).
 Èurit (fill de Melaneu).
 Èurit (fill d'Urà).
 Èurit (fill de Posidó)